Denumirea de Poleanovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Poleanovo, un sat în comuna Aitos, regiunea Burgas;
 Poleanovo, un sat în comuna Harmanli, regiunea Haskovo.